

Delvigne est un patronyme porté par  

Camille Delvigne (1954-), footballeur belge.
Fabienne Delvigne (1964-), modiste belge.
Henri-Gustave Delvigne (1800-1876), militaire et inventeur français.
Isi Delvigne (1882-1959), dirigeant syndical et homme politique belge.

Homonymie de patronyme